Gwen Garci (née en 1981), actrice philippine.
 José Luis Garci (né en 1944), scénariste et réalisateur espagnol.